Walk on Water — альбом UFO 
 «Walk on Water» — песня 30 Seconds to Mars
 «Walk on Water» — песня Бэйсхантера
 «Walk on Water» — песня Эминема

См. также 
 Прогулки по воде